Си́линьш () — латышская фамилия, вариант фамилии для женщин — Си́линя (). Известные носители:

 Силиньш, Айварс (1947—2016) — советский и латвийский актёр театра и кино.
 Силиньш, Гунарс Теодорович (1928—2001) — советский баскетболист, центровой.
 Силиньш, Янис (род. 1958) — политик и деятель культуры, сценарист и режиссёр; ректор Латвийской академии культуры.
 Силиньш, Янис (1896—1990) — латвийский искусствовед и художник.
 Силиньш, Эдгар (1927—1998) — советский и латвийский физик.

 Силиня, Тина (род. 1995) — латвийская кёрлингистка.